Niemcy:
 Dortmund-Westerfilde – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Westerfilde – przystanek kolejowy w Dortmundzie